Ø har flere betydninger og optræder som flere forkortelser:

 Ø (bogstav) – et bogstav i det dansk-norske alfabet
 Kvanteø – en lille konstruktion i kvantefysik
 Øst – forkortes 'Ø'
 Enhedslisten – kendes for deres partibogstav 'Ø'
 Den tomme mængde – angives inden for matematikken med  eller 
 Diameter – har symbolet

Geografi 
 Ø – et landområde helt omgivet af vand
 Ø Bakker — et område syd for Ørum ved Viborg
 Ø (Sydslesvig) - en halvø i Sydslesvig

Kultur 
 Ø (roman) – en roman skrevet af Aldous Huxley i 1962, som omhandler et utopisk øsamfund
 Ø (film fra 1973) – dansk børnefilm fra 1973 instrueret af Anne Clavering
 Ø (film fra 2014) – dansk kortfilm fra 2014 instrueret af Mai Ulrikka Sydendal
 Ø (tv-serie) - fransk tv-serie fra 2016, der foregår på Bornholm